Simbolo – in semiotica, elemento della comunicazione
 Simbolo – in telecomunicazioni, la più piccola quantità di dati numerici o bit trasmissibili in una sola volta sotto forma di segnale analogico sul canale di comunicazione ad onde continue
 Simbolo chimico – abbreviazione o una rappresentazione accorciata del nome di un elemento chimico
 Simbolo del dollaro – simbolo usato principalmente per indicare alcune unità monetarie
 Simbolo o simbolo di fede – formula religiosa
 Simbolo niceno-costantinopolitano 
 Simbolo atanasiano
 Simbolo degli apostoli